Crans – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Crans – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Zobacz też:
 Crantz
 Cranz